Сезон 1948/49 — 39-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 38-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в третий раз в своей истории выиграл «золотой дубль», став трёхкратным чемпионом Австрии и девятикратным обладателем Кубка Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Венская лига.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1948/49
Чемпионат Австрии 1948/49 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1948/49 на сайте AustriaSoccer.at

1948/1949
Аустрия Вена